Иван Павлович Петров (18 мая 1923 — 18 декабря 1979) — советский футболист, полузащитник. Игрок куйбышевских «Крыльев Советов», принимал участие в первом в истории клуба чемпионате СССР по футболу 1945 по итогам которого клуб вышел в Первую группу.

Карьера 
С 1939 года занимался в юношеской команде «Крылья Советов» (Москва)
С 1945 по 1951 год играл в куйбышевских «Крылья Советов». 3 июня 1945 года участвовал в первом матче «Крыльев» в Чемпионате СССР против горьковского «Торпедо» (1:1). Всего в 1945 году провел 4 матча во II группе чемпионата, по итогам сезона команда вышла в Высшую лигу. За шесть сезонов в Высшей лиге провел 31 матч.

После окончания игровой карьеры работал тренером в команде авиационного завода «Крылья Советов».

Статистика выступлений за клуб

Примечания

Ссылки 
 Фотографии 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»